Кубок африканских наций 1998 был 21-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 7 по 28 февраля 1998 года в Буркина-Фасо. Число участников финального турнира вновь равнялось 16, они были разбиты на 4 группы по 4 команды. Две лучшие команды каждой группы выходили в четвертьфиналы.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
7 мячей
  Хоссам Хассан
  Бенни Маккарти

4 мяча
  Джерри Тонделуа
  Жоэль Тьеи

3 мяча
  Альфонс Чами
  Сулейман Уларе

Символическая сборная 
Вратарь
  Надир Эль-Саид

Защитники
  Марк Фиш
  Жожо
  Нуреддин Найбет
  Мухаммед Омара

Полузащитники
  Чарльз Аконнор
  Хассен Габси
  Чирессуа Гюэль
  Эканза Симба

Нападающие
  Хоссам Хассан
  Бенни Маккарти

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1998 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1998 году
Февраль 1998 года
Футбольные соревнования в Буркина-Фасо
1990-е годы в Буркина-Фасо